Сирекли́ () — деревня в Козловском районе Чувашской Республики, входит в состав Емёткинского сельского поселения.

География 
Расстояние до столицы республики, города Чебоксары, составляет 83 км, до районного центра, города Козловка, — 23 км, до железнодорожной станции — 18 км. 
Часовой пояс

 Административно-территориальная принадлежность
В составе: Козловского (до 20 декабря 1962 года), Урмарского (до 14 марта 1965 года) районов. С 14 марта 1965 года деревня — вновь в составе Козловского района.
Сельские советы: Бишевский, Емёткинский (с 14 июня 1954 года).

История 
Деревня известна с 1930 года. В 1930 году вместе с д. Бишево образован колхоз «Новая жизнь». По другим данным селение выделилось из д. Бишево до 1948 года.
По состоянию на 1 мая 1981 года деревня Сирекли Емёткинской сельской администрации входила в состав совхоза «Родина».

Название 
Название произошло от чув. ҫирĕклĕх «ольховник», ҫирĕк «ольха».

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживали 72 человека, преобладающая национальность — чуваши (93%).

Инфраструктура 
Функционирует КФХ «Сорокин» (2010) (по состоянию на 2010 год).

Примечания

Литература

Ссылки 
Официальный сайт Емёткинского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики

Населённые пункты Козловского района
Населённые пункты, основанные в XX веке